Владимир Басманов:
 Басманов, Владимир Иванович (1923—1985) — Герой Советского Союза.
 Басманов, Владимир Анатольевич (Поткин; род. 1980) — политик, один из создателей и руководителей Движения против нелегальной иммиграции.